Gerger kan syfta på följande:

 Magdalena Gerger, svensk ekonom

Geografi

Armenien 

 Herher (vattendrag i Armenien),

Azerbajdzjan 

 Qarqar, Azerbajdzjan, ort, Chodzjavänd, 
 Gerger (ort i Azerbajdzjan), Gädäbäj,

Turkiet 

 Gerger (ort i Turkiet), Adıyaman, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar